Robert Sweet (botanico) (1783-1835)
Robert Sweet (musicista)